Tatami – pavimentazione tradizionale giapponese
 Tatami – armatura giapponese
 Tatami – programma televisivo